Trois navires de la Kaiserliche Marine ont porté le nom dArcona, d'après le cap du même nom :
le , une corvette de la classe du même nom lancée en 1858 ;
le , un « croiseur corvette » de la classe Alexandrine lancé en 1885 ;
le , un croiseur léger de la classe Gazelle lancé en 1902.

Arcona